Fremaut ist der Familienname folgender Personen:

 Maximilian Emmanuel Fremaut (1725–1768),  Wasserbauingenieur, Direktor der Wiener Baudirektion und Kommerzienrat
 Pierre Fremaut (1594–1661), reformierter Theologe in Köln und Emden